Clare Hall steht für:

 Clare Hall (Antigua), Ort auf  Antigua
 Clare Hall (Cambridge), eines der Colleges der Universität Cambridge, England
 Clare College, eines der Colleges der Universität Cambridge, hieß von 1338 bis 1856 „Clare Hall“
 Das Gut Clare Hall (Clare Hall Manor) in Hertfordshire, das eine Zeitlang ein Krankenhaus war und ab 1929 ein Sanatorium, ab 1986 waren dort die Clare Hall laboratories untergebracht.